Сая́т — топоним:
 Саят — город в Лебапском велаяте Туркменистана.
 Саят — посёлок городского типа в Бухарской области Узбекистана.

См. также 
 Саятский этрап